

Nom commun 

 Welsh désigne un croque gallois : un plat à base de fromage et de bière.

 Le mot  est le mot anglais pour « gallois », qui désigne également la langue galloise. Il dérive du germanique Walh.

On trouve cet adjectif dans :

 , race galloise de poney ;
 Welsh Not, pièce de bois que l'on suspendait au cou des enfants qui parlaient gallois dans certaines écoles galloises du  ;
 Welsh terrier, race galloise de chien ;
 Toronto Welsh RFC, club de rugby à  canadien qui devait être uniquement composé de joueurs gallois ;
 , club de rugby anglais, fondé par la communauté galloise de Londres ;
 , entreprise ferroviaire privée britannique.

Patronyme 

 Allen Welsh Dulles (1893-1969), directeur de la  ;
 Andrew Welsh (1944-2021), homme politique écossais ;
 Dominic Welsh (1938-), mathématicien anglais ;
 Elizabeth Welsh (1843-1921), principale de collège britannique ;
 Irvine Welsh (1958-), écrivain britannique ;
 Kenneth Welsh (1942-2022), acteur canadien ;
 Louise Welsh (1965-), femme de lettres écossaise ;
 Mark Welsh (1953-), général de l'armée de l'air américaine ;
  (19?-), informaticien américain ;
 Matt Welsh (1976-), nageur australien ;
 Pat Welsh (1915-1995), actrice américaine ;
 Philippe Welsh (1965-), ingénieur du son français ;
 Renate Welsh (1937-), femme de lettres autrichienne ;
 Robin Welsh (1869-1934), joueur de curling et de rugby à  écossais ;
 Stephanie Welsh (1973-), photographe américaine ;
 Valérie Welsh (1988-), nageuse synchronisée canadienne ;
 William Welsh (1870-1946), acteur américain.

Toponyme 
 Welsh, ville américaine située en Louisiane.

Patronyme anglais